Pulvermann ist der Familienname folgender Personen: 

 Eduard Pulvermann (1882–1944), deutscher Kaufmann und Springreiter
 Heinz Pulvermann (1895–1972), deutsch-amerikanischer Industrieller